Бальтасар Альбеніс — іспанський футболіст
 Ісаак Альбеніс (1860—1909) — іспанський композитор і піаніст
 Матео Альбеніс (1755—1831) — іспанський композитор і органіст

Іспанські прізвища